Die österreichische Schachbundesliga 2010/11 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Jenbach

SV Wulkaprodersdorf 

Anmerkung: Die Ergebnisse von Ilja Schneider hätten für eine Großmeister-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nur zwei Großmeister; für eine Norm aus neun Partien wären mindestens drei Großmeister erforderlich gewesen, für eine Norm aus zehn oder elf Partien mindestens vier Großmeister.

SK Baden

SK Fürstenfeld

SC MPÖ Maria Saal 

Anmerkung: Die IM-Norm von Georg Halvax wurde aus zehn Partien erspielt.

SV St. Veit an der Glan

SK Hohenems

SK Royal Salzburg 
Eigenbezeichnung der 1. Mannschaft des SK Royal Salzburg bis 2011: Wüstenrot SIR Salzburg.

ASVÖ VHS Pöchlarn

SK Lackenbach

Union Styria Graz

SK Mayrhofen

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2010
Schach 2011